Родич (, , ) — южнославянская фамилия. 

 Известные носители
 Родич, Александр (род. 1979) — словенский футболист.
 Родич, Владимир (род. 1993) — черногорский футболист, сербского происхождения.
 Родич, Елена Фёдоровна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Родич, Иван (род. 1985) — хорватский футболист.
 Родич, Милан (род. 1991) — сербский футболист.
 Родич, Славко (1918—1949) — югославский военачальник, участник Народно-освободительной войны, самый молодой в истории Югославии генерал, Народный герой Югославии.
 Родич, Снежана (род. 1982) — словенская легкоатлетка (тройной прыжок). Жена Александра Родича.

См. также 
 Родичи